Vítězem se stal 9. nasazený bahamsko-německý pár Mark Knowles a Anna-Lena Grönefeldová.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry měly v 1. kole volný los. V závorce je kolo, ve kterém pár vypadl.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

Dolní polovina

3. Sekce

4. Sekce

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2009